Beate Hermelin (1919-2007), psychologue allemande
 Honorine Hermelin (1886-1977), directrice d'école suédoise
 Paul Hermelin (1952-), homme d'affaires franco-belge
 Samuel Gustaf Hermelin (1744-1820), diplomate suédois
Patronyme suédois